Ишкашим — многозначный термин.

Населенные пункты 
 Ишкашим — посёлок, районный центр Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.
 Ишкашим — город на северо-востоке Афганистана, в провинции Бадахшан.

См. также 
 Ишкашимский хребет
 Ишкашимский район
 Ишкашимский язык
 Ишкашимцы